Аллсвенскан 1951/1952 () — 28-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 29 июля 1951 года и закончился 8 июня 1952 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1951/1952
Швеция
Спорт в Швеции в 1952 году
Футбол в Европе в 1952 году
Спорт в Швеции в 1951 году